«Возвыше́ние Хоруса» () — книга Дэна Абнетта в жанре фантастики, действие которой разворачивается во вселенной . Книга относится к категории так называемых сопутствующих товаров (), то есть рассчитана, в основном, на фанатов. Роман впервые опубликован издательством Black Library 26 апреля 2006 года. В России книга вышла в 15 сентября 2006 года в переводе Ирины Савельевой.

Сюжет 
Действие книги разворачивается за 10 тысяч лет до временной границы сеттинга Warhammer 40,000 и распространяется на историю Ереси Хоруса, величайшей галактической гражданской войны и предтечи многих событий вселенной Warhammer 40,000. Для возвращения разрозненных человеческих миров под контроль Империума был объявлен Великий крестовый поход. Однако, через некоторое время Император человечества решает отойти от ратных дел и командование кампанией поручает своему самому любимому примарху — Хорусу из Легиона Лунных волков. Получив широчайшие полномочия, Хорус приводит многие миры к согласию.

Ссылки 
 

Произведения Дэна Абнетта
Книги о вселенной Warhammer 40,000